Emplazamiento puede referirse a:

 Emplazamiento, en materia judicial.
 Emplazamiento, la estrategia publicitaria de emplazamiento, ubicación o posicionamiento.
 Emplazamiento, una forma de localización geográfica.